Cayo lub Caio

Geografia 
 Dystrykt Cayo – dystrykt w zachodnio-centralnej części Belize, ze stolicą w San Ignacio
 Cayo – dawna nazwa San Ignacio, miasta w Belize
 Caio lub Cayo – wieś w Carmarthenshire w Walii

Ludzie 
 Cayo – hiszpański odpowiednik imienia Gajusz
 Caio – portugalski i włoski odpowiednik imienia Gajusz
 Caio Júnior (ur. 1965) – brazylijski piłkarz i trener
 Wolnei Caio (ur. 1968) – brazylijski piłkarz
 Caio, Caio Ribeiro (ur. 1975) – brazylijski piłkarz
 Caio, Antônio Caio da Silva Souza (ur. 1980) – brazylijski piłkarz
 Caio, Caio Alves (ur. 1986) – brazylijski piłkarz
 Caio, Caio Canedo Corrêa (ur. 1990) – emiracki piłkarz brazylijskiego pochodzenia
 Victor Manuel Cayo (ur. 1984) – dominikański bokser kategorii junior półśredniej

Inne 
 Bitwa pod Cayo San Jorge – starcie zbrojne, które miało miejsce w roku 1798 w trakcie wojny angielsko-hiszpańskiej, na morzu, w pobliżu dzisiejszego Belize
 Cayo – film portorykański z 2005 roku w reżyserii Vicente’a Juarbe’a
 Caio Duilio – włoskie okręty i statki noszące imię na cześć Gajusza Duiliusza
 Caio – ćma z rodziny pawicowatych
 Caio – miasto w Gwinei Bissau
 cayo – hiszp.: rafa koralowa lub piaszczysta wysepka w pobliżu rafy koralowej

Zobacz też 
 
 
 Gajusz

Przypisy